Asan oder Aşan ist der Familienname folgender Personen:

 Aşkın Asan (* 1965), türkische Diplomatin, Politikerin und Hochschullehrerin
 Burak Asan (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Haydar Aşan (1906–??), türkischer Leichtathlet
 Mustafa Aşan (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Nuri Asan (1940–1989), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ömer Asan (* 1961), türkischer Volkskundler und Fotograf

Asan heißen folgende geographische Objekte:
 Asan (Südkorea)
 Asan (Guam)

im NRHP gelistet:
 Asan Invasion Beach, in Asan, Guam, ID-Nr. 79002617
 Asan Patriots of World War II Memorial, in Asan, Guam, ID-Nr. 05001242
 Asan Ridge Battle Area, in Asan, Guam, ID-Nr. 75001916

ASAN steht für:
 ASAN Xidmət in Aserbaidschan

ASan steht für:
 AddressSanitizer (kurz ASan), spezielle Build-Methode beim Zusammenbau eines Programmes